Charlotte Gray steht für:

 Charlotte Gray (Schriftstellerin) (* 1948), kanadische Schriftstellerin und Historikerin
 Charlotte Gray (Roman), Roman von Sebastian Faulks von 1999
 Charlotte Gray, auf dem Roman basierender Film von 2001, siehe Die Liebe der Charlotte Gray